Шипицынское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Новосибирская область 
 Шипицынское сельское поселение — входит в Венгеровский район
 Шипицынское сельское поселение — входит в Чистоозёрный район

Омская область 
 Шипицынское сельское поселение — входит в Большереченский район